Ordet bug kan henvise til:

 Bug, den del af kroppen, der indeslutter fordøjelsesorganerne, populært  "den udvendige mave"
 Bug (computer), en fejl i software
 Sydlige Bug/Buh – en flod i Ukraine.
 Vestlige Bug - en flod i Ukraine, Polen og Hviderusland
 Bug (Rügen), en landtange på den tyske ø Rügen

Film, tv og musik 
 Bug (film fra 1975), en amerikansk gyserfilm
 Bug (film fra 2002), en amerikansk komediefilm
 Bug (film fra 2006), en amerikansk film
 "Bug", en episode fra tv-serien Breaking Bad
 Bug (Dinosaur Jr.-album), et album fra 1988

Referencer